Löslein ist der Familienname folgender Personen:

 Archangelus Löslein (1903–1982) deutscher katholischer Geistlicher
 Peter Löslein († nach 1487), deutscher Buchdrucker (auch Loslein)